Péronnes peut faire référence à une section de deux villes belges : 
 Péronnes-lez-Binche, section de la ville de Binche, située en Région wallonne dans la province de Hainaut ;
 Péronnes-lez-Antoing, section de la ville d'Antoing, située en Région wallonne dans la province de Hainaut.